JUP – codice aeroportuale IATA dell'Upland Cable Heliport, Upland, Stati Uniti